Fadil·la, filla de l'emperador Marc Aureli
 Aurèlia Fadil·la, filla de l'emperador Antoní Pius
 Júnia Fadil·la, promesa de Maximí Cèsar